Ammer může představovat:

 Horní tok řeky Amper v německé spolkové zemi Bavorsko
 Ammer (Neckar) – říčka v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko, přítok řeky Neckar

Externí odkazy